Mérit kan som auktorsförkortning betyda:

 Véronique Mérit
 Xavier Mérit

Robotskapade auktorsförkortningar